Don McFarlane ist der Name folgender Personen:

* Don McFarlane (Leichtathlet, 1926) (1926–2008), kanadischer Sprinter 
 Don McFarlane (Leichtathlet, 1931) (* 1931), kanadischer Sprinter